Aeropuerto de Tenerife puede referirse a: 

 Aeropuerto de Tenerife Norte, o Aeropuerto de Los Rodeos (TFN)
 Aeropuerto de Tenerife Sur, o Aeropuerto Reina Sofía (TFS)